У́лица Гри́шина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Гришина — улица в Липецке.
 Улица Гришина — улица в Москве.